Saint Legend  é um livro juvenil de fanstasia e aventura baseado na mitologia eldariana(Uma mitologia criada pelo autor somente para o livro,sendo então,uma religião fictícia). É o primeiro livro da série Brasileira Saint Legend, que narra as histórias de Eldaria,que está ameaçada por Drago,o antagonista da série,que precisa ser detido pelo Herói que nesta era,é Tony.Tony foi o escolhido por Daisy, deusa da Humanidade para ser o Herói. Tony tem uma paixão secreta por Layla,que o acompanha em sua aventura,até ser raptada por Dragobert no Templo de Hoke.

Sinopse
Desde os tempos mitológicos,Eldaria sempre foi alvo de terríveis forças do mal,e também das forças do bem,que derrotam o mal e restauram a paz em Eldaria.
Tony é um garoto órfão de 15 anos,que mora em um orfanato no Reino de Sales,e se sente feliz ao receber a noticia de que Layla,uma amiga de infância,e paixão secreta do garoto, iria voltar a cidade,após anos de treinamento para empunhar o Arco da Vitória,um arco capaz de sintetizar os Oito Elementos Mágicos em suas flechas.
Enquanto isso,Dragobert prepara seu plano maligno para dominar Eldaria: Dominar os Oito Elementos,mas,nesse plano,Tony está decidido a dominar esses oito elementos antes dele e executá-lo,trazendo a paz de volta a Eldaria.
Mas,nesse caminho,Dragobert rapta Layla e se prepara para combater o jovem Herói.

Personagens principais 

 Tony - Tony é um menino de 15 anos que mora em um orfanato em Sales. Após saber sobre a existencia de Dragobert,a sagrada lâmina Worochi,e o Herói,a Marca de Daisy surge em seu ombro,indicando que ele é o Herói das profecias

 Layla Houke - Filha do ferreiro Houke. Layla foi treinar em Wysdium muito pequena, para poder ser a escolhida para empunhar o Arco da Vitória,após a Marca de Vitória aparecer em seu pescoço. Após sair do treinamento,com o Arco da Vitória em mãos,tem a missão de ajudar o Herói a empunhar a Worochi e derrotar Dragobert

 Dragobert - O maior dos vilões das trevas.Um homem com 1,90 de altura,pesando 107 quilos de puro ódio.Pode usar as espadas Mallewolous e a espada Albicillus.Ele pode se transformar no Dragão-Demônio Drago,multiplicando seu poder destruidor.Ele está vivo desde as eras mitológicas de Eldaria.

 Walter - Melhor amigo de Tony,um garoto de 15 anos que empunha o Duo-Battleaxe,um machado de cabeça dupla que tem um poder bruto incrível,mas não consegue usar a magia dos Oito Elementos pois nele não há um Cristal Elemental.Walter é cabeça quente,às vezes chega a ser arrogante,e bem forte,mas muito companheiro.

Capítulos

Livros de 2013
Romances de fantasia
Romances de aventura
Livros infantojuvenis do Brasil